Serge Gagnon (1939-) est un historien canadien.